Gravimetrie steht für:
 Gravimetrie, die Vermessung des lokalen Schwerefeldes
 Gravimetrie (Chemie), die Messung von Stoffmengen mittels Auswaage
 Gravimetrie, die Messung von Staub mittels Abscheidung  und Auswaage, siehe Gravimetrische Staubmessung